Савольди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Савольди, Джанлуиджи (1949—2008) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Савольди, Джанлука (род. 1975) — итальянский футболист, нападающий.
 Савольди, Джузеппе (род. 1947) — итальянский футболист.